Feilong, Cantonés estándar Fei-lung, es un personaje de la serie de videojuegos de lucha Street Fighter.

Es un luchador que perfecciona su propio estilo de Kung-fu. Lucha en la calle hasta que un día impresionó a un director de cine y se convirtió en una estrella. Sin embargo, después del segundo torneo decidió dejar el mundo del cine. 

Feilong Está fuertemente inspirado en el artista marcial y actor Bruce Lee. Esto se evidencia en su historia (en la secuencia final de Street Fighter Alpha 3 le dice a sus alumnos que den patadas fluidas como el agua, al igual que Bruce Lee en sus enseñanzas), gritos y algunos de sus movimientos, si bien su estilo de lucha es totalmente diferente (Fei-Long practica un estilo de Kung-fu muy distinto del Jeet Kune Do que practicaba Bruce Lee).

Historia 

Siendo un hombre joven y talentoso de Hong Kong, Feilong desarrolló su propia forma de Kung Fu y luchó en las calles para mejorar sus habilidades hasta que llamó la atención de un director de cine, que le convenció de que se aventurara en el mundo del celuloide.

Street Fighter Alpha 3

Para buscar inspiración, Feilong participa en varias peleas callejeras, con lo que atrae la atención de Shadaloo, que trata de reclutarlo por la fuerza, enviando a Balrog y a Vega a por él. Después de la destrucción de la base de Shadaloo y de la máquina Psycho, Feilong participa en una película basada en estos eventos donde es el personaje principal. La película es un éxito y Feilong se convierte en toda una estrella internacional.

Super Street Fighter II

Feilong sigue rodando películas de acción hasta que decide participar en el Street Fighter. Allí se dará cuenta que prefiere los combate reales a las escenas de lucha coreografiadas en sus películas, por lo que decide hacer a un lado su carrera como actor. A pesar de ello, no tarda en volver al mundo del cine.

Street Fighter IV

Feilong regresa al torneo mundial, después de que agentes Shadaloo atacaran a varios miembros participantes de la película en la que está trabajando actualmente. Al parecer la trama de la película era sospechosamente muy parecida a las operaciones que S.I.N estaba llevando a cabo, por lo que atrajo la atención de la organización criminal que pretende sabotear la producción. Feilong avanza en el torneo encontrándose con Seth (al parecer se trataba de una de las copias) y le exige respuestas. Seth responde que "A veces los medios de comunicación puede acercarse demasiado a la verdad". La conversación es interrumpida cuando un kunai atraviesa el cuello de Seth matándolo en el acto. Fei-Long abandona las instalaciones de S.I.N sin apenas respuestas. Presumiblemente, la película se siguió rodando después de la derrota de Seth.

Queda la duda de quien es el kunai que mató a Seth, muchos jugadores sospechan que se trata de Ibuki aunque otros creen que ha sido de Geki o incluso de Rolento. Capcom aún no ha pronunciado nada al respecto. 

Personajes de Street Fighter
Hongkoneses ficticios
fr:Personnages de Street Fighter#Feilong